Slovinzer eller Slovincer, är en numera utdöd västslavisk folkgrupp i norra Polen, vid Östersjökusten. Slovinzerna var Kasjuberna närstående.

Etniska grupper i Europa